Селявинское сельское поселение — муниципальное образование в Лискинском районе Воронежской области.

Административный центр — село Селявное.

География

Население

История 
Селявинский сельсовет образован 24 декабря 1917 года. Законом Воронежской области от «02» декабря 2004 г. № 85 — ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Лискинского и Подгоренского районов, образование в их составе новых муниципальных образований» Селявинский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Населённые пункты 
В состав поселения входят 4 населённых пункта:
 село Селявное
 хутор Вязники
 хутор Дивногорье
 посёлок Дивногорский Монастырь, в котором расположен Дивногорский Успенский монастырь.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Селявинского сельского поселения 
 

Муниципальные образования Лискинского района
Сельские поселения Воронежской области